

Flore 
 Cannabis, genre botanique ne comprenant qu'une espèce : Cannabis sativa avec de nombreuses sous-espèces et variétés à usage industriel, récréatif ou médical.
 Le Cannabis désigne également la drogue fabriquée à partir de cette espèce.

Cinéma 

 Cannabis : film franco-germano-italien de Pierre Koralnik (1970).
 Cannabis : film suisse de Niklaus Hilber (2006).

Musique 

 Cannabis : album de Serge Gainsbourg et musique originale du film homonyme de Pierre Koralnik.
 Cannabis : chanson de Ska-P, groupe espagnol de ska, figurant sur l'album El Vals del Obrero (1997).

Télévision 

 Cannabis : mini-série franco-espagnole de Hamid Hlioua (2016).

Homonymie de titre